Renato est un prénom portugais et brésilien. Il est aussi porté en guise de pseudonyme par certains footballeurs.

Pseudonyme  
 Renato (1944-), Renato Cunha Valle, footballeur international brésilien ;
 Renato (1957-), Carlos Renato Frederico, footballeur international brésilien ;
 Renato (1979-), Renato Dirnei Florêncio, footballeur international brésilien ;
 Renato (1985-), Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro, footballeur brésilien ;
 Renatinho ou Renato (1988-), Renato Ribeiro Aguiar Calixto, footballeur brésilien ;
 Renatinho (1987-), Renato Carlos Martins Júnior, footballeur brésilien ;
 Renato Abreu (1978-), Carlos Renato de Abreu, footballeur brésilien  ;
 Renato Cajá (1984-), Renato Adriano Jacó Morais, footballeur brésilien ;
 Renato Gaúcho (1962-), Renato Portaluppi, footballeur international brésilien ayant notamment participé à la coupe du monde de football de 1990 ;
 Renato Jorge (1973-), Renato Jorge Magalhães Dias Assunção, footballeur portugais.

Prénom 
 
 Renato Sanches (1997-), footballeur international portugais.